het beroep automonteur
 het beroep werktuigbouwkundige
 Philip Mechanicus (journalist) (1889-1944)
 Philip Mechanicus (fotograaf), neef van de vorige (1936-2005)